Загони может означать:

 Загони — село в общине Биелина Республики Сербской.
 Загони — село в общине Братунац Республики Сербской.